Улитино — посёлок в Плесецком районе Архангельской области в 57 км северо-западней Плесецка. Центр муниципального образования сельское поселение Ярнемское.

География 
Посёлок расположен на реке Онега.

История 
Изначально на месте посёлка было образовано лесозаготовительное предприятие. Посёлок начал строиться в 1947—1948 годах спецпоселенцами в основном немцами-репатриантами. Новых жителей доставляли баржами по Онеге в Ярнемский стройучасток УЖД — так назывался посёлок изначально.

Население 
Численность населения деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляла 493 человека. В 2009 году числилось 603 человека.

Инфраструктура 
 Школа
 ФАП

Примечания

Ссылки

Карты 
 Топографическая карта P-37-09_10.

Населённые пункты Плесецкого района